Ivanec Križevački je naselje na području grada Križevaca. Smješteno je 7 km sjeveroistočno od grada i zapadno od rijeke Glogovnica.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva 2001. godine Ivanec je imao 350 stanovnika u 103 kućanstva.
Prema popisu stanovništva 2011. godine Ivanec je imao 308 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca